Tiirikka kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tiirikka (ö i Satakunta), Björneborg, 
 Tiirikka (ö i Södra Savolax), Pieksämäki, 

Robotskapade Finlandförgreningar